Бори́с Серге́евич Ста́ростин (1944—2003) — российский востоковед, философ, доктор философских наук, профессор МГИМО МИД России.

Биография 
Борис Сергеевич Старостин родился в 1944 году.
Он имеет более 50 научных публикаций по вопросам  современной  философской  и  социологической  мысли,  проблемам  культур  и  религий  Востока.

Публикации 
Борис Сергеевич — автор книг и монографий:
 1981 — «Социальное обновление: схемы и реальность» (М.)
 1984 — «Освободившиеся страны: общество и личность» (289 с.),
 1991 — «В чем тайна Рериха?» (64 с.)
 и др.

Примечания

Ссылки 
 ЦБС П. П. Бажова // Старостин, Борис Сергеевич
 страны%3A общество и личност&lr=213&redircnt=1526481693.1 Освободившиеся страны: общество и личность

Востоковеды России
Философы России
Доктора философских наук
Выпускники МГИМО
Профессора МГИМО